SME puede referirse a:

Sindicato Mexicano de Electricistas, sindicato de México.
Sistema Monetario Europeo.
Sociedad Mercantil Estatal.
Solar Mesosphere Explorer, satélite artificial de la NASA.
Sony Music Entertainment, compañía discográfica.
Small Medium Enterprise, abreviatura en inglés de PYME.
Subject Matter Expert, una persona que es una autoridad en un área o tema particular.
SM Entertainment, compañía de entretenimiento establecida en Corea del Sur.

Siglas